Enneapogon scaber
Paspalum conjugatum